Subhumans (Britse band), een Britse punkband
 Subhumans (Canadese band), een Canadese punkband
 Subhuman, de Engelse vertaling van het begrip untermensch